Breuk (wiskunde), wiskunde: een rekenkundige operatie 
 Breuk (mechanica), mechanica: een breuk in een materiaal of constructieonderdeel
 Breuk (mineraal), geologie: een breuk in een mineraal 
 Breuk (geologie), geologie: een breuk in gesteente
 Botbreuk, medisch: een breuk van een bot
 Liesbreuk, Navelbreuk, Hernia, medisch: een uitstulping van organen
 Echtbreuk, schending van de huwelijkstrouw
 Brisure, heraldiek, breuk of bijteken in het wapen van een jongere zoon of een bastaard